Gaio Cassio Longino fu il nome di diversi personaggi della storia romana. Tra questi si ricordano:

 Gaio Cassio Longino, console nel 171 a.C.
 Gaio Cassio Longino, console nel 124 a.C.
 Gaio Cassio Longino, console nel 96 a.C.
 Gaio Cassio Longino, console nel 73 a.C.
Gaio Cassio Longino, che partecipò alla congiura contro Giulio Cesare.
 Gaio Cassio Longino, console nel 30 d.C.